Mravnica (Šibenik), gradsko naselje Šibenika, kod Perkovića
 Mravnica (Dubrovačko primorje), naselje u općini Dubrovačko primorje